Перхем (город, Миннесота)
 Перхем (тауншип, Миннесота)